Calango-liso pode referir-se às espécies:

 Diploglossus lessonae
 Aspronema dorsivittata
 Manciola guaporicola
 Notomabuya frenata